Rena:
 Rena  — род змей семейства узкоротые змеи
 Rena — судно-контейнеровоз
 Rena — польский фильм 1938 года

 Рена (Бадахос) — населённый пункт в Испании
 Рена (Норвегия) — город в Норвегии